Edit steht für:
 Edit (Zeitschrift), eine Literaturzeitschrift

EDIT steht für:
 MS-DOS Editor, Texteditor

eDIT steht für:
 Edit Filmmaker’s Festival, Filmfestival in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Edith

Abkürzung